Demofont (syn Tezeusza)
 Demofont (syn Keleosa)
 Demofont (libretto operowe)   Demofoonte